Le tournoi de Torquay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 2 au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

En double mixte, la paire Françoise Dürr et Paul Hutchins enlève le titre.

Faits marquants 
À la fin d'un match, une ramasseuse de balle déclare catégoriquement : « Les jeunes joueurs britanniques sont trop paresseux, ils ne se portent pas volontaires pour être ramasseurs de balle et apprendre quelque chose ».

La ramasseuse de balle était Ann Haydon-Jones, ancienne championne de Wimbledon, qui continue à remporter des tournois à 32 ans. Elle s'était portée volontaire car il manquait de ramasseurs. « Je voulais faire ma part pour aider et ainsi montrer à certains de nos prétendus champions ce qu'ils devraient faire pour leur sport » a déclaré Ann Jones.

Juste après sa prestation comme ramasseuse de balles, elle remportait la finale du simple dames contre Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Torquay

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Torquay
Tennis en Angleterre en 1970
Novembre 1970